035  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Copenaghen
 035  – prefisso telefonico di Bergamo